1992 Голяма награда на Япония е 8-о за Голямата награда на Япония и петнадесети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 25 октомври 1992 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Последна победа в кариерата на Рикардо Патрезе
 Първи точки в кариерата на Кристиян Фитипалди
 Иван Капели е уволнен от Ферари след Португалската ГП и заменен от Никола Ларини.
 Карл Вендлигер е заменен от холандеца Ян Ламерс в Марч.
 Единствено отпадане на Михаел Шумахер оради механична повреда за сезон 1992

Източници 
 

Голяма награда на Япония